Magie peut désigner : 
 Magie (surnaturel), une pratique destinée à intervenir de façon surnaturelle sur le cours des événements ou le comportement d'autrui en mal ou en bien ; généralement, la magie du bien est appelée « magie blanche » et la magie du mal est nommée « magie noire » ;
 Illusionnisme ou prestidigitation ;
 Magie (jeu vidéo), un élément que l'on trouve très fréquemment dans les jeux de rôles et les jeux vidéo ;
 Magie hellénistique, selon la définition de Pline l'Ancien, se base sur trois écoles : la médecine, la religion et l'astrologie ;
 Magie, un album de l'artiste congolais Koffi Olomidé sorti en 1994 ;
 La Magie du rangement, ouvrage de Marie Kondō.

Patronymes 

 Elizabeth Magie (1866-1948), conceptrice américaine de jeux de société ;
 Will Magie (1994-), joueur américain de rugby à XV.